GD
 Geração Distribuída, fonte de energia elétrica conectada diretamente à rede de distribuição
 Grenada (código ISO 3166-1)
 General Dynamics, um fabricante de aviões

 Gd
 símbolo químico do gadolínio

 gd
 Língua escocesa ou gaélico escocês (código ISO 639)

Desambiguações de siglas